Algemeen:
 onregelmatigheid, afwijking

Vaktaal:
 Anomalie (filosofie), een begrip uit de filosofie, in het bijzonder in de wetenschapsfilosofie
 een grootheid uit de astronomie: de hoek tussen de voerstraal van een planeet met de lange as van haar ellipsbaan; zie Vergelijking van Kepler
 Zwaartekrachtanomalie
 Magnetische anomalie, bijvoorbeeld de magnetische anomalie van Koersk
 Geothermische anomalie
 Anomalie van water (water van 4 °C heeft de hoogste dichtheid en zakt naar beneden)
 Update-anomalie, een eigenschap van gedenormaliseerde gegevensmodellen
 Aangeboren afwijking, een geneeskundig begrip

Zie ook 
Anomaly, doorverwijspagina